Drechslera — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1930 року.

Класифікація 
До роду Drechslera відносять 142 видів:

Примітки

Джерела 
 Ito, S. 1930. On some new ascigerous stages of the species of Helminthosporium parasitic on cereals. Proceedings of the Imperial Academy Japan. 6(8):352-355 - P.355

Роди грибів